Tar'am-Agade – księżniczka mezopotamska, córka akadyjskiego króla Naram-Sina, siostra Szar-kali-szarri.

W 1999 roku w trakcie wykopalisk w Tell Mozan (starożytne Urkesz), prowadzonych na terenie istniejącego tam w starożytności pałacu królewskiego, odnaleziono 22 gliniane odciski należącej do  Tar'am-Agade pieczęci cylindrycznej. Z odcisków tych udało się zrekonstruować wygląd pieczęci: miała ona 3 cm wysokości i 2 cm średnicy. Pośrodku pieczęci wygrawerowana była inskrypcja klinowa brzmiąca „Naram-Sin, król Akadu. Tar'am-Agade (jest) jego córką”. Po jednej stronie inskrypcji umieszczone zostało przedstawienie człowieka-byka walczącego z lwem, a z drugiej strony przedstawienie nagiego herosa walczącego z wodnym bawołem.

Zdaniem uczonych Tar'am-Agade jako córka najważniejszego władcy w Syro-Mezopotamii mogła zajmować na dworze królewskim w Urkesz jedną z dwóch pozycji: albo była małżonką tamtejszego władcy, albo też pełniła (wzorem jej sióstr) funkcję kapłanki w najważniejszej miejscowej świątyni.

Przypisy

Bibliografia 
  Buccellati G., Kelly-Buccellati M., Tar'am-Agade, Daughter of Naram-Sin, at Urkesh, 2002

Mezopotamskie księżniczki
Akadyjczycy